Кубок Шпенглера 1948 — 24-й турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 28 грудня по 31 грудня 1948 року.

Перший тур 

28.12.1948  «Давос» —  Команда Оксфордського університету — 9:1 (1:1, 3:0, 5:0)
28.12.1948  Лозанна —  Берн — 7:5 (1:1, 0:3, 6:1)
28.12.1948  ЛТЦ Прага —  «Янг Спрінтерс» Невшатель — 18:4 (5:0, 4:1, 9:3)

Груповий турнір 

29.12.1948  «Давос» —  Лозанна — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
30.12.1948  ЛТЦ Прага —  Лозанна — 19:3 (9:0, 3:2, 7:1)
31.12.1948  «Давос» —  ЛТЦ Прага — 0:10 (0:6, 0:3, 0:1)

Підсумкова таблиця

Примітки

Посилання 
 http://www.spenglercup.ch/ 
 hockeyarchives  
 Архів  
 Архів  

1948
1948 у хокеї з шайбою